Tarim steht für: 

 Tarim (Fluss), Fluss in Xinjiang, China
 Tarim (Jemen), Stadt im Südosten des Jemen

Siehe auch:
 Tarimbecken
 Tarime (Distrikt)
 Tarin